Steinhardt ist der Name folgender Orte:
 Steinhardt (Bad Sobernheim), Wohnplatz der Gemeinde Bad Sobernheim im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Steinhardt steht außerdem für:

 (201751) Steinhardt, ein Asteroid, benannt nach dem US-Astronomen Charles Steinhardt (* 1981)

Steinhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Steinhardt (* 1988), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Arnold Steinhardt (* 1937), US-amerikanischer Violinist
 Bernd Steinhardt (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Claudius Steinhardt (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jakob Steinhardt (1887–1968), deutsch-israelischer Maler und Grafiker
 Johannes Steinhardt (1905–1981), deutscher Leichtathlet
 Joseph Steinhardt (um 1720–1776), deutscher Rabbiner und Talmudgelehrter
 Julius Steinhardt (1880–1955), deutscher Afrikaforscher und Schriftsteller
 Karl Steinhardt (1875–1963), österreichischer Politiker
 Karl Friedrich Steinhardt (1844–1894), deutscher Maler
 Laurence Steinhardt (1892–1950), US-amerikanischer Diplomat
 Michael Steinhardt (* 1940), US-amerikanischer Finanzexperte
 Nicolae Steinhardt (1912–1989), rumänischer Schriftsteller
 Otto Steinhardt (1909–2000), deutscher Ingenieur
 Paul Steinhardt (* 1952), US-amerikanischer Physiker
 Rolf Steinhardt (1928–2019), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Sebastian Steinhardt (* 1982), deutscher Musiker und Autor
 Therese Steinhardt (1896–1948), US-amerikanische Malerin 
 Uta Steinhardt (* 1964), deutsche Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Steinhard
 Steinhart